Velika nagrada Italije 1955 je bila sedma in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1955. Odvijala se je 11. septembra 1955.

Luigi Piotti je odpeljal prvo dirko  v karieri, Jean Lucas edino, Nino Farina, John Fitch, Karl Kling, Roberto Mieres, Jacques Pollet in Ken Wharton pa svojo zadnjo. Carlos Menditéguy se je prvič uspel uvrstiti med dobitnike točk.

Dirka 

|-
! 1
| 18
|  Juan Manuel Fangio
| Mercedes
| 50
| 2:25:04,4
| 1
| 8
|-
! 2
| 14
|  Piero Taruffi
| Mercedes
| 50
| + 0,7 s
| 9
| 6
|-
! 3
| 4
|  Eugenio Castellotti
| Ferrari
| 50
| + 46,2 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 36
|  Jean Behra
| Maserati
| 50
| + 3:57,5
| 6
| 3
|-
! 5
| 34
|  Carlos Menditeguy
| Maserati
| 49
| +1 krog
| 16
| 2
|-
! 6
| 12
|  Umberto Maglioli
| Ferrari
| 49
| +1 krog
| 12
| 
|-
! 7
| 28
|  Roberto Mieres
| Maserati
| 48
| +2 kroga
| 7
| 
|-
! 8
| 8
|  Maurice Trintignant
| Ferrari
| 47
| +3 krogi
| 15
| 
|-
! 9
| 40
|  John Fitch
| Maserati
| 46
| +4 krogi
| 20
| 
|-
! 10
| 6
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 38
| Menjalnik
| 14
| 
|-
! Ods
| 20
|  Karl Kling
| Mercedes
| 32
| Menjalnik
| 3
| 
|-
! Ods
| 30
|  Luigi Musso
| Maserati
| 31
| Menjalnik
| 10
| 
|-
! Ods
| 38
|  Horace Gould
| Maserati
| 31
| Vzmetenje
| 21
| 
|-
! Ods
| 16
|  Stirling Moss
| Mercedes
| 27
| Motor
| 2
| 1
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Pollet
| Gordini
| 26
| Motor
| 19
| 
|-
! Ods
| 22
|  Hernando da Silva Ramos
| Gordini
| 23
| Dovod goriva
| 18
| 
|-
! Ods
| 32
|  Peter Collins
| Maserati
| 22
| Vzmetenje
| 11
| 
|-
! Ods
| 42
|  Harry Schell
| Vanwall
| 7
| Vzmetenje
| 13
| 
|-
! Ods
| 24
|  Jean Lucas
| Gordini
| 7
| Motor
| 22
| 
|-
! Ods
| 44
|  Ken Wharton
| Vanwall
| 0
| Vbrizganje
| 17
| 
|-
! DNS
| 2
|  Nino Farina
| Ferrari
| 
| Pnevmatike
| 5
| 
|-
! DNS
| 10
|  Luigi Villoresi
| Ferrari
| 
| Pnevmatike
| 8
| 
|-
! DNS
| 46
|  Luigi Piotti
| Arzani-Volpini-Maserati
| 
| Motor
| 
| 
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1955
1955